Brykczyński ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Brykczyński (1843–1913), polnischer Geistlicher, Kunsthistoriker, Bibliograph
 Stanisław Brykczyński (1841–1912), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Stefan Brykczyński (1837–1934), polnischer Schriftsteller